Janzen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel H. Janzen
 Peter Janzen